Porter är ett efternamn.

Personer med efternamnet 

Albert G. Porter (1824–1897), amerikansk politiker och diplomat
Alexander Porter (1785–1844), irländsk-amerikansk politiker och jurist
Anna Maria Porter (1778–1832), brittisk författarinna och poet
Arthur Kingsley Porter (1883–1933), amerikansk konsthistoriker
Augustus Seymour Porter (1798–1872), amerikansk politiker

 Billy Porter (född 1969), amerikansk underhållare, sångare och skådespelare
Bern Porter (1911–2004), amerikansk konstnär, poet, publicist och fysiker

Carol Shea-Porter (född 1952), amerikansk politiker
Charles Porter (1936–2020), australisk friidrottare
Chris Porter (född 1984), kanadensisk ishockeyspelare
Cole Porter (1891–1964), amerikansk kompositör

David Dixon Porter (1813–1891), amerikansk militär
David Porter (1780–1843), amerikansk militär och diplomat
David R. Porter (1788–1867), amerikansk politiker
Denaun Porter (född 1979), amerikansk rappare, sångaren och skivproducent, känd under artistnamnet Kon Artis
Derek Porter (född 1967), kanadensisk roddare

Eleanor H. Porter (1868–1920), amerikansk författarinna
Endymion Porter (1587–1649), engelsk hovman och politiker
Eric Porter (1928–1995), brittisk skådespelare
Fitz John Porter (1822–1901), amerikansk militär

George Porter (1920–2002), brittisk fotokemist
Gwendoline Porter (1902–1993), brittisk friidrottare

Harry Porter (1882–1965), amerikansk friidrottare
Horace Porter (1837–1921), amerikansk militär och diplomat

James D. Porter (1828–1912), amerikansk politiker och diplomat
Jane Porter (1776–1850), brittisk författarinna
Jermain G. Porter (1852–1933), amerikansk astronom
John Porter (1904–1997), kanadensisk ishockeyspelare
John Porter (född 1947), brittisk musiker och musikproducent
Jon Porter (född 1955), amerikansk politiker

Katherine Anne Porter (1890–1980), amerikansk författarinna
Kevin Porter (född 1986), amerikansk ishockeyspelare

Mark Porter (1974–2006), nyzeeländsk racerförare
Mary Porter (död 1765), brittisk skådespelerska
Max Porter (född 1987), brittisk fotbollsspelare
Michael Porter (född 1947), amerikansk nationalekonom

Natalie Porter (född 1980), australisk basketspelare
Noah Porter (1811–1892), amerikansk filosof
Nyree Dawn Porter (1936–2001), brittisk skådespelerska

Robert Ker Porter (1777–1842), brittisk forskningsresande, konsul och konstnär
Rodney R. Porter (1917–1985), brittisk biokemist

Stacey Porter (född 1982), australiensisk softballspelare

Tiffany Porter (född 1987), brittisk-amerikansk friidrottare
 Tiran Porter (född 1948), amerikansk basist

William Porter (1926–2000), amerikansk friidrottare